Бедар () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Леванте-Альмерьенсе. Занимает площадь 46 км². Население 1039 человек (на 2010 год). Расстояние 88 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Bédar
 Bédar

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии